Bad, in inglese "cattivo", può riferirsi a:

Cinema 
 Il male di Andy Warhol (Bad) – film del 1977 diretto da Jed Johnson

Codici 
 BAD – codice aeroportuale IATA della Barksdale Air Force Base di Bossier City, Louisiana (Stati Uniti d'America)
 bad – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua banda

Geografia

Azerbaigian 
 Bad – città

India 
 Bad – città

Svizzera 
 Bad – frazione di Sankt Moritz

Musica 
 Bad – traccia dell'album The Unforgettable Fire degli U2 del 1984
 Bad – album di Michael Jackson del 1987
 Bad – singolo di Michael Jackson del 1987, dall'album omonimo
 Bad – singolo di Wale del 2013
 Bad – singolo di David Guetta e Showtek del 2014
 Big Audio Dynamite, abbreviato in B.A.D. – gruppo musicale britannico

Altri progetti